Lodes steht für:

 Lodes, eine Gemeinde im französischen Département Haute-Garonne

Lodes ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Lodes (* 1967), deutsche Musikwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Rudolf Lodes (1909–2006), deutscher Mediziner, Autor und Künstler